

Patronyme 
 Urbain-Lézin Boreau de la Besnardière (1760 - 1823), homme politique français, ancien maire d'Angers ;
 Bertrand de Labbey de La Besnardière (1938 - ), directeur de l'agence artistique française Artmedia de 1990 à 2016.

Toponyme 

 Loir-et-Cher
 La Bénardière, lieu-dit de la commune de Sargé-sur-Braye
 La Petite Bénardière, lieu-dit de la commune de Sargé-sur-Braye

 Mayenne
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Ballots
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Cossé-le-Vivien
 La Grande Besnardière, lieu-dit de la commune de Cossé-le-Vivien
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Courcité
 Les Besnardières, lieu-dit de la commune de Goron 
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de La Chapelle-Rainsouin 
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Larchamp
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Lesbois
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Ruillé-le-Gravelais
 Les Besnardières, lieu-dit de la commune de Saint-Fort 
 Les Basses Belhardières, lieu-dit de la commune de Saint-Hilaire-du-Maine. À noter que sur cette commune, la graphie de ce lieu-dit varie : La Besnardière, anciennement écrit Les Besnehardières (Jaillot). Les Behardières, vill. (Cassini). — Les Belhardières (Cadastre). — Les Beshardières (État-Major). — Benehardière (Recensementt).
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet

 Val-d'Oise
 La Besnardière, lieu-dit de la commune de Groslay

Homonymie